Влади́мир Ники́форович Абра́мов (16 июня 1920 — 19 августа 1994) — участник Советско-финской и Великой Отечественной войн, командир 85-го отдельного штурмового инженерно-сапёрного батальона 17-й штурмовой инженерно-сапёрной бригады 61-й армии 1-го Белорусского фронта, Герой Советского Союза (1945), майор (1945).

Биография 
Русский по национальности, Абрамов родился в семье рабочего. В 1938 году после окончания средней школы вступил в ряды Советской Армии. После окончания в 1939 году Московского военно-инженерного училища принял участие в Советско-финской войне 1939—1940 годов (с 5 января по 13 марта 1940 года).

В июне 1941 года был отправлен на фронт. В следующем году вступил в КПСС. 14 января 1945 года Абрамов, находившийся в звании капитана, командовал 85-м отдельным штурмовым инженерно-сапёрным батальоном 17-й штурмовой инженерно-сапёрной бригады 61-й армии 1-го Белорусского фронта и, несмотря на сильный вражеский огонь, сумел форсировать реку Пилица. Вслед за этим последовало преодоление заграждений противника, в результате чего Абрамов в числе первых прорвался в траншею. 27 февраля 1945 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

В том же 1945 году Абрамов, будучи уже в звании майора, ушёл в запас. Перебравшись в Ногинск, он занял пост председателя городского комитета профсоюза госторговли. После окончания в 1968 году Московского Всесоюзного заочного института советской торговли занял пост директора Ногинского треста столовых. В июне 1978 года Абрамов переехал в Севастополь.

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза (27.02.1945);
 Орден Ленина (27.02.1945);
 Орден Красного Знамени (12.07.1944);
 Два ордена Отечественной войны I степени (04.04.1945, 11.03.1985);
 Орден Отечественной войны II степени (25.03.1944);
 Два ордена Красной Звезды (13.01.1943, 22.06.1944);
 Медали.

Примечания

Источники 
 
 

Сапёры Великой Отечественной войны
Участники советско-финляндской войны (1939—1940)
Похороненные на кладбище «Кальфа»
Выпускники Российского государственного торгово-экономического университета